Bagan Sinembah (plaats), een plaats in Indonesië
Bagan Sinembah (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing